Бирдик — название населённых пунктов в Киргизии:

 Бирдик — село в Ноокенском районе Джалал-Абадской области.
 Бирдик — село в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области.
 Бирдик — село в Ат-Башинском районе Нарынской области.
 Бирдик — село в Аламудунском районе Чуйской области.
 Бирдик — село в Ыссык-Атинском районе Чуйской области.